Kraszna település Romániában
 Kraszna folyó Romániában és Magyarországon
 Kraszna vármegye